Der Triathlon der Frauen bei den Olympischen Spielen 2012 in London fand am 7. August 2012 im Hyde Park statt.

Wettkampfformat und Streckenverlauf 
Das Rennen startete mit 1,5 Kilometer Schwimmen an der Nordseite des Sees The Serpentine. Nach dem Schwimmen folgte eine 200 Meter lange Wechselzone. Es folgte ein Rundkurs mit sieben Runden, die jeweils 6,137 Kilometer lang waren, dieser musste mit dem Rad zurückgelegt werden, was eine Distanz von 43 Kilometern ergab. Der Rundkurs führte über die Serpentine Road in Richtung West Carriage Drive, ehe sie am Buckingham Palace vorbeifuhren und wieder zur Wechselzone zurückkehrten. Zum Abschluss mussten die Athletinnen 4 Runden à 2,5 Kilometer, also insgesamt 10 Kilometer, um The Serpentine laufen.

Rennverlauf 
Nach dem Schwimmen im unter 20 °C kalten The Serpentine bildete sich eine siebenköpfige Führungsgruppe. Mit Emma Moffatt aus Australien stürzte eine Favoritin und musste das Rennen vorzeitig beenden. Nach dem Wechsel auf die Laufstrecke übernahm eine Gruppe von fünf Athletinnen die Führung. Dieser Gruppe gehörten die Schweizerin Nicola Spirig, Lisa Nordén aus Schweden, Erin Densham aus Australien, Helen Jenkins aus Großbritannien sowie die US-Amerikanerin Sarah Groff an. Zunächst musste Jenkins die anderen vier ziehen lassen, ehe Groff auch auf der letzten Runde abreißen lassen musste. Die Entscheidung um den Olympiasieg fiel im Schlusssprint zwischen Spirig und Nordén, die fast zeitgleich die Ziellinie überquerten. Nach Auswertung des Fotofinishing wurden beide Athletinnen mit der gleichen Zeit geführt, jedoch wurde die Schweizerin zur Siegerin erklärt, da sie 15 Zentimeter vor der Schwedin lag. Spirig gewann somit die erste Medaille für die Schweizer Delegation bei den Spielen in London. Zwar legten Nordén und das Sveriges Olympiska Kommitté Einspruch gegen dieses Urteil beim Internationalen Sportgerichtshof ein, allerdings wies dieser den Einspruch zurück.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Frauen